Виктор Владимирович Смирнов: Смирнов, Виктор Владимирович (род. 1939) — советский хоккеист.
 Смирнов, Виктор Владимирович (род. 1968) — российский политический и государственный деятель.